Fugazi kan avse:

Fugazi (band) – ett rockband från USA
Fugazi (musikalbum) – ett album av Marillion